Stora Lövtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lövtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (11,3 ha)
Stora Lövtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (6,63 ha)

Se även
Lövtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn